Акваме́н:
 Аквамен — вымышленный персонаж, супергерой, появляющийся в комиксах издательства «DC Comics».
 «Аквамен» — американский фантастический боевик режиссёра Джеймса Вана.